Heidelberg kan syfta på följande platser:

Australien 

 Heidelberg (del av en befolkad plats), Victoria, Banyule,

Sydafrika 

 Heidelberg (kommunhuvudort i Sydafrika, Gauteng), Sedibeng District Municipality, 
 Heidelberg (berg i Sydafrika, Östra Kapprovinsen), Chris Hani District Municipality,

Tyskland 

 Heidelberg, stad, Baden-Württemberg,

USA 

 Heidelberg (ort i USA, Mississippi), Jasper County, 
 Heidelberg (ort i USA, Texas), Hidalgo County, 
 Heidelberg (ort i USA, Minnesota), Le Sueur County, 
 Heidelberg (ort i USA, Pennsylvania), Allegheny County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar